McReynolds ist der Familienname folgender Personen:

 Brian McReynolds (* 1965), kanadisch-irischer Eishockeyspieler
 David McReynolds (1929–2018), amerikanischer sozialistischer Politiker, Pazifist, LGBT-Aktivist und Autor 
 Faris McReynolds (* 1977), US-amerikanischer Maler und Musiker
 James C. McReynolds (1862–1946), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Kevin McReynolds (* 1959), US-amerikanischer Baseballspieler
 Madison McReynolds (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin
 Sam D. McReynolds (1872–1939), US-amerikanischer Politiker